Il doppio del torneo di tennis Palm Harbor Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Kronk e Paul McNamee che hanno battuto in finale Steve Docherty e John James 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Paul Kronk /  Paul McNamee (campioni)
 Mike Cahill /  Tom Gullikson (semifinali)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Steve Docherty /  John James (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Palm Harbor Open 1980